Алекса́ндра Хе́дисон (; ) — американский фотограф, режиссёр и актриса.

Биография 
Дочь Бриджет (Мори) и актёра Дэвида Хедисона. Хедисон итальянско-армянского происхождения. Училась в Перчейз-колледже и Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Карьера 
Хедисон снималась в ряде телевизионных сериалов, включая «Секс в другом городе».

Первыми выставлявшимися фотографическими работами Хедисон были абстрактные ландшафты; в 2005 году в цикле (Re)Building она обратилась к темам утраты, перехода и выздоровления с помощью метафоры строительства как памяти архитектуры подсознания. Во впервые выставленном в Лондоне цикле «Итака», названном по стихотворению Константиноса Кавафиса, Хедисон фотографировала умеренные дождевые леса Северной Америки. Еженедельник The New Yorker включил этот цикл в «Passport to the Arts» на 2008 год.

Личная жизнь 
С 2001 по 2004 год встречалась с Эллен Дедженерес. С апреля 2014 состоит в браке с актрисой Джоди Фостер.

Фильмография 
 Спи со мной (1994) — актриса-брюнетка
 Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена (1994) — Реми
 Мелроуз Плейс (1995) — др. Реше
 Макс пропал без вести (1995) — Ребекка
 Теперь в любой день (1998) — Ронда
 Семь дней (1999) — старший лейтенант Салли Бенсен
 Детектив Нэш Бриджес (2000) — агент Виктория Тречсел
 В будке (2005) — голос Мэгги
 Секс в другом городе (2006 и 2009) — Дилан Морленд

 В качестве режиссёра
 В будке (2005) — анимационный фильм

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Перчейз-колледжа